Дуэт Ваня Кинг / Ярослава Шведова — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — сёстры Уильямс — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Общая информация 
 Впервые с 2007 года действующие чемпионки турнира проигрывают уже на стадии четвертьфинала. Тогда эту роль одиночно выполняла Янь Цзы (Чжэн Цзе пропускала турнир из-за травмы).
 Впервые с 2006 года в полуфиналах турнира сразу две несеянные пары (тогда одна из них и вовсе проходила дополнительный отбор).
 Впервые с 1975 года в финале турнира 2 несеяные пары (тогда дуэт Энн Киёмура/Кадзуко Савамацу обыграл пару Франсуаза Дюрр / Бетти Стове).
 Проиграв в четвертьфинале, сёстры Уильямс прервали свою рекордную шестнадцатиматчевую беспроигрышную серию на этом турнире. Также на отметке в 18 матчей прервалась их общая серия без поражений в парных турнирах в рамках WTA/ITF.
 Вера Звонарёва впервые с US Open-2006 доходит до финала турнира Большого шлема; Елена Веснина — впервые с Roland Garros-2009; Ваня Кинг и Ярослава Шведова никогда ранее не были на турнирах Большого шлема выше четвертьфинала, причём Ярослава за 4 недели до этого была в финале турнира смешанных пар на Roland Garros.
 Пара Ваня Кинг / Ярослава Шведова - первые несеяные чемпионки турнира с розыгрыша 1977 года - тогда это удалось паре Хелен Гурли-Коули / Джоанна Расселл.

Посев 

  Серена Уильямс /  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Отказ)  Надежда Петрова /  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Полуфинал)
  Лизель Хубер /  Бетани Маттек-Сандс (Полуфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Алиса Клейбанова /  Франческа Скьявоне (Отказ)
  Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе (Первый раунд)

<ol start="10">
 Мария Кириленко /  Агнешка Радваньская ''(Второй раунд)
 Кара Блэк /  Даниэла Гантухова ''(Третий раунд)
 Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Третий раунд)
 Вера Душевина /  Екатерина Макарова ''(Второй раунд)
 Моника Никулеску /  Шахар Пеер ''(Второй раунд)
 Алисия Росольска /  Янь Цзы ''(Второй раунд)
 Се Шувэй /  Алла Кудрявцева ''(Третий раунд)
 Чжуан Цзяжун /  Ольга Говорцова (Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора (WC) 

  Джилл Крейбас /  Марина Эракович (Первый раунд)  Элени Данилиду /  Ясмин Вёр (Первый раунд)  Кайя Канепи /  Чжан Шуай (Второй раунд)''

<ol start="4">
 Мария Корытцева /  Дарья Кустова (Первый раунд)
 Чжан Кайчжэнь /  Аюми Морита (LL, Второй раунд)
 Каталина Мароши /  Катрин Вёрле (LL, Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Наоми Броуди /  Кэти О`Брайен (Первый раунд)
  Наоми Кавадей /  Анна Смит (Первый раунд)

<ol start="3">
 Энн Кеотавонг /  Мелани Саут ''(Первый раунд)
 Салли Пирс /  Лора Робсон ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые